Synhaji (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Synhaji (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Synhaji (Korosten, Narodytschi), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Siedlungsgemeinde Narodytschi